Kwakwaka'wakw, een volk, ook bekend als de Kwakiutl
Kwakiutl (taal), de taal van dit volk